Obersteinebach und Oberer Steinebach stehen für:

 Obersteinebach, Ortsgemeinde im Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Obersteinebach (Lahrbach), linker Zufluss des hier noch Bürdenbach genannten Lahrbachs (zur Wied bei Oberlahr) in Obersteinebach

 Oberer Steinebach, rechter Zufluss des Steinebachs vor Steinebach an der Wied, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Niedersteinebach
 Obersteinbach
 Steinebach